Příjmení Spielmann nosí tyto osobnosti:

 Julius Spielmann (1872–1925), rakouský politik
 Kurt Spielmann (1903–1943), českoněmecký architekt
 Max Spielmann (1881–1970), českoněmecký architekt
 Max Spielmann (1906–1984), rakouský malíř a sochař
 Petr Spielmann (1932–2020), český historik a teoretik umění, pedagog a publicista
 Rudolf Spielmann (1883–1942), rakouský šachista židovského původu

Německá příjmení
Židovská příjmení